Le tournoi de tennis d'Espagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 se dispute à Barcelone du 5 au .

Petra Huber remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura Garrone, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Iva Budařová et Catherine Tanvier.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Espagne
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
Espagne
Compétition de tennis à Barcelone
Sport en Espagne en 1986
Tennis en mai 1986